Le championnat du monde de snooker 2007 a lieu du 21 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix

Tableau final

Centuries du tournoi final (68) 
144, 129, 112, 111 Ali Carter
143, 137, 131, 124, 108, 106, 102, 101 Stephen Maguire
140 Neil Robertson
135, 134, 129, 122, 113, 110, 106, 104, 104, 100, 100 John Higgins
135 Ken Doherty
132, 131, 101, 101, 100 Shaun Murphy
130, 129, 128, 122, 121, 119, 116, 116, 111, 109, 104, 100 Mark Selby
129, 109, 105, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
129 Barry Hawkins
126, 123 John Parrott
126 Stephen Lee
120 Fergal O'Brien
118, 108, 101 Matthew Stevens
118, 101 Mark Allen
114, 104 Nigel Bond
114, 104 Joe Swail
111, 107 Anthony Hamilton
110 Ian McCulloch
107 Marco Fu
103 Ding Junhui
100 Steve Davis
100 Ryan Day
100 David Gilbert

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2007
Snooker
Snooker 2007
Sport en Angleterre en 2007
Snooker en 2007
Sport en avril 2007
Sport en mai 2007